Antonio di Simone Belluzzi ist der Name folgender Personen:

* Antonio di Simone Belluzzi (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1415 und 1445
 Antonio di Simone Belluzzi (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1495/1496